Gerde (Francia) – comune francese
 Gerde (Ungheria) – comune ungherese